„Брюкселският новоговор“ е термин, конструиран от българската лингвистка Андреана Ефтимова, за да опише езиковото поведение на част от съвременните български политици. Терминът обозначава политически коректното изразяване, съобразено с езиковите политики и практики на политическата администрация на Европейския съюз. Първата му употреба е в публикация от 27 февруари 2014 г.

Терминът е доразвит в редица статии и в проекта на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Политическата коректност като лингвистичен проблем“ (Договор № 011 от 9 април 2014 г.) с ръководител доц. д-р Андреана Ефтимова.

Според Ефтимова това е новият „дървен език“, за разлика от стария дървен език, описан от френската политоложка Франсоаз Том и отнасящ се до пропагандата на комунизма. Най-пълното представяне на термина може да се види в доклада „Брюкселски новоговор или популистки език в политиката“, прочетен на Втората национална научна конференция „Медиите на 21 век“ на тема: „Медии и избори“ (10 – 11 ноември 2016 г.).

Понятието е сродно с други използвани в научната литература понятия като „нов казионен език“ (Борислав Георгиев), нов „бюрократичен език“ (Анастасия Кондукторова) и нов „административен език“.

Източници 

Социолингвистика
Политическа терминология